Alexander Monro (1697-1767), dit Alexander Monro primus, médecin britannique ;
 Alexander Monro (1733-1817), dit Alexander Monro secundus, anatomiste britannique, fils de Alexander Monro ;
 Alexander Monro (1773-1859), dit Alexander Monro tertius, anatomiste britannique, fils de Alexander Monro.

Voir aussi